São Valentim est un district de la ville brésilienne de Santa Maria,
 São Valentim est un quartier de ce district.
 São Valentim, municipalité du Rio Grande do Sul,
São Valentim do Sul, municipalité du Rio Grande do Sul.

Voir aussi